Думеш — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Думеш, Борис Самуилович — российский физик-экспериментатор, доктор физико-математических наук.
 Думеш, Виталия (род. 1965) — советская, латвийская и нидерландская шашистка.